Ala Parthorum steht für folgende Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Ala Parthorum (Cappadocia), (vermutlich) in der Provinz Cappadocia stationiert
 Ala Parthorum (Germania) (= Ala Parthorum et Araborum), in den Provinzen Germania inferior und Germania superior stationiert
 Ala Parthorum (Mauretania Caesariensis), in der Provinz Mauretania Caesariensis stationiert